A 2009–2010-es magyar nemzeti labdarúgó-bajnokság harmadosztálya 6 csoportban, csoportonként 14, összesen 84 csapat részvételével rajtolt 2009. augusztus 15-én.

Alföld csoport

A bajnokság résztvevői

Az állás

Kereszttáblázat

Fordulók

Bakony csoport

A bajnokság résztvevői

Az állás

Kereszttáblázat

Fordulók

Dráva csoport

A bajnokság résztvevői

Az állás

Kereszttáblázat

Fordulók

Duna csoport

A bajnokság résztvevői

Az állás

Kereszttáblázat

Fordulók

Mátra csoport

A bajnokság résztvevői

Az állás

Kereszttáblázat

Fordulók

Tisza csoport

A bajnokság résztvevői

Az állás

Kereszttáblázat

Fordulók

Források és jegyzetek 

Magyar harmadosztályú labdarúgó-bajnokságok
magyar 3